Rajnai Szövetség néven két fontos koalíció szerveződött meg a XVII. majd a XVIII. században

 Rajnai Szövetség (1658) – a Mainzi Választófejedelemség és a Napkirállyal szemben lojális észak-német fejedelmek szövetsége a törökök és a Habsburgok ellen.
 Rajnai Szövetség (1806) – az észak-német fejedelmek szövetsége, amely a I. Napóleonnal való együttműködés jegyében született.